Belfonte steht für:
 Belfonte (Oklahoma)

 Belfonte Ice Cream

Siehe auch:
 Bellefonte
 Belafonte